Der Citizen Cup 1987 war ein Tennisturnier der Damen in Hamburg. Es war als Turnier der World Tour-Kategorie Teil der WTA Tour 1987. Das Sandplatzturnier fand vom 21. bis 27. September 1987 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Isabel Cueto mit 6:2 und 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Claudia Kohde-Kilsch / Jana Novotná mit 7:6 und 7:6 gegen Natalia Bykova / Leila Mes’chi.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1987
Tennisturnier in Hamburg